Hidden Away (englisch für „verborgen/versteckt“) steht für:

internationaler Filmtitel folgender Filme:
 Der heimliche Freund, spanisches Jugend-Drama von 2014
 Hidden Away (2020) (Volevo nascondermi), italienischer Spielfilm